Jacques Martin peut désigner :

 Jacques Martín (-1623), prélat français du  ;
 Dom Jacques Martin (1684-1751), mauriste et érudit français ;
 Jacques Martin de Bourgon (1742-1820), général de brigade français, gouverneur de la Guyane et de la Dominique ;
 Jacques Martin (1766-1833), homme politique français ;
 Jacques Martin (1844-1919), peintre lyonnais ;
 Jacques Martin (1885-1976), sculpteur et médailleur français ;
 Jacques Martin (1906-2001), pasteur protestant français et pacifiste, juste parmi les nations ;
 Jacques-Paul Martin (1908-1992), cardinal et préfet de la Maison pontificale ;
 Jacques Martin (1912-1995), germaniste et traducteur français ;
 Jacques Martin (1921-2010), auteur français de bande dessinée ;
 Jacques Martin (1933-2007), humoriste et animateur français ;
 Jacques Martin (1933-2005), homme politique suisse ;
 Jacques J. P. Martin (1942-), maire de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) ;
Jacques Martin Vaskou (1948-2001), fondateur et président de l'Union bouddhiste de France ;
 Jacques Martin (1952-), entraîneur canadien (Ontarien) de hockey sur glace ;
 Jacques Martin (1952-2004), coureur cycliste belge.